Дрёбак (, ) — город в Норвегии, центр коммуны Фрогн.

Имел статус города с 1842 до 1962 года, когда был объединен с сельской коммуной Фрогн. Статус города восстановлен с 13 февраля 2006 года. Население — 13 393 человек (на 2019 год).

Дрёбак расположен на берегу Осло-фьорда в самом узком его месте, Drøbaksundet, что сделало это место удобным для налаживания паромных переправ на другой берег. Поскольку фьорд у Дрёбак остается свободным ото льда зимой, когда замерзают все порты ближе к Осло, город функционирует как зимний порт для столицы. Летом, в туристкий сезон, здесь останавливаются круизные суда по дороге в Осло.

9 апреля 1940 годa, в проливе напротив города произошло , когда при попытке прорваться к столице Норвегии артогнём и торпедами располагавшегося у города форта  был потоплен немецкий тяжелый крейсер «Блюхер»

В городе находится почтовое отделение Санта-Клауса.

Примечания

Ссылки 
 Visit Drøbak 
 Introduction to Drøbak 

Города Норвегии